Безбатько Анатолій Костянтинович — український художник і графік 20 ст. Член федерації художників ЮНЕСКО.
 Безбатько Віталій Олександрович (1970—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017